Néstor Ortiz Mena (Turbo, 20 de setembro de 1968) é um ex-futebolista profissional colombiano, defensor, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994